Canton Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

 Canton Township dans le comté de Benton en Iowa.
 Canton Township dans le comté de Fulton en Illinois.
  du comté de McPherson au Kansas.
 Canton Township dans le comté de Wayne dans le Michigan.
  du comté de Fillmore au Minnesota.
 Canton Township dans le comté de Lewis dans le Missouri.
  du comté de Stark en Ohio.
 Canton Township du comté de Bradford en Pennsylvanie.
  du comté de Washington en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Township aux États-Unis
Homonymie de townships
Homonymie de localités aux États-Unis